Хмелька — реки в России:
 Хмелька (приток Судомы)
 Хмелька (приток Северки)